Romániai települések
 Stăuini Fehér megyében
 Stăuini Hunyad megyében